Флаг Исламского Эмирата Вазиристан — флаг непризнанного государства Исламский Эмират Вазиристан, независимость которого была объявлена 14 февраля 2006 года.

История 
Флаг появился в первой половине XX века во время освободительной войны против англичан (тогда Афганистан стал независимым в 1919 году, а Вазиристан — в середине 1920—1930 гг.), как символ единства племён в борьбе с оккупантами.

Флаг необычен для исламского движения, так как это красное полотно (а не белое, зелёное или чёрное), надпись на флаге гласит «Аллаху Акбар» («Бог Велик»), вместо шахады.

См. также 
 Исламский флаг
 Флаг движения Талибан
 ХАМАС

Примечания 

Вазиристан